Jean-Paul van Gastel (1972-), footballeur néerlandais ;
 Jo van Gastel (1887-1969), archer néerlandais ;
 Luc Van Gastel (1926-), un journaliste et éditeur belge ;
 Rick van Gastel (1987-) un acteur néerlandais.